Il singolare del torneo di tennis Nottingham Challenger 2 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogdanović che ha battuto in finale Mark Hilton 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Marcos Baghdatis (semifinali)
 Nicolas Mahut (semifinali)
 Vladimir Volčkov (primo turno)
 Alex Bogdanović (Campione)

 Mark Hilton (finale)
 Jamie Delgado (quarti di finale)
 Arvind Parmar (quarti di finale)
 Alan Mackin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2005